Elite poate fi:

 Elite Model Look, concurs de frumusețe organizat anual de casa de modă Elite Model Management
 Elite One, prima divizie a fotbal ului camerunez
 Strauss-Elite, companie internațională din industria alimentară